Qadir oder Qādir ist der Name oder Familienname folgender Personen:

 Al-Qādir (947–1031), 25. Kalif der Abbasiden
 Abdul Qadir (1955–2019), pakistanischer Cricketspieler
 C. A. Qadir (1909–1987), pakistanischer Philosoph und Hochschullehrer
 Ghazi Abdel-Qadir (* 1948), palästinensischer Schriftsteller
 Haji Sulong Abdul Qadir (1893–1954), thailändischer Imam und Politiker
 Usman Qadir (* 1993), pakistanischer Cricketspieler

Siehe auch:
 Qādir, arabischer Vorname
 Kader (Name), arabischer und türkischer Vor- und Familienname